Steppost  – rodzaj szwedzkiego sera, który produkowany jest z krowiego mleka. Ser ten jest zaliczany do serów dojrzewających, podpuszczkowych oraz twardych. Ser steppost ma pikantny smak.

Szwedzkie sery
Sery z krowiego mleka